Coll del Forn (Arboçols), collada entre els termes comunals d'Arboçols i de Tarerac, tots dos de la comarca del Conflent
 Coll del Forn (Estoer), collada entre els termes comunals d'Estoer i de Clarà i Villerac, tots dos de la comarca del Conflent